Kalüdón, görög mitológiai alak, Aitólosz fia, aitóliai király
 Kalüdón, Kalüdón által alapított aitóliai település
 Kalüdón, a mai Szpinalónga-sziget ókori neve, ma is használatos Kalidón alakban